

Geografia
Stati Uniti d'America
 Metter – cittadina della contea di Candler (Georgia)

Persone
 Alan Metter – regista francese
 Izrail'Moiseevič Metter – scrittore russo
 Rudolf Metter – politico tedesco